Edward F. Younger (1898–1942) – amerykański żołnierz
 Edward Younger (1906–1997) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Younger of Leckie